Hans Schwenke ist der Name folgender Personen:

* Hans Schwenke (Bildhauer) (1589–1634), deutscher Bildhauer
 Hans Schwenke (Schauspieler), deutscher Schauspieler
 Hans Schwenke (Politiker) (* 1934), deutscher Politiker (SED, LD, FDP)